Западный Сулаве́си (, также сокращённо Sulbar) — провинция в Индонезии, на острове Сулавеси. Провинция создана в 2004 году.

Население — 1 419 229 чел. (2020 год). Административный центр — город Мамуджу.

Административное деление 
Провинция делится на 5 округов:

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница